Hochei este un joc sportiv pe gheață sau pe iarbă, în care jucătorii, servindu-se de o crosă, caută să introducă în poarta echipei adverse un puc sau o minge. 

Există diferite feluri de hochei:
 Hochei pe gheață
 Hochei pe iarbă
 Hochei subacvatic
 Bandy